Cebollí o cibulet.
 Cebollí o porro.
 Cebollí francès
 Cebollí o Asphodelus ramosus
 Cebollí o Asphodelus fistulosus